Y.R.N. (Young Rich Niggas) — мікстейп американського реп-гурту Migos, виданий 13 червня 2013 р. Реліз містить сингли «Hannah Montana» й «Versace». Останній посів 99-ту сходинку Billboard Hot 100 та 31-шу Hot R&B/Hip-Hop Songs. Офіційний відеокліп, зрежисований Ґебріелом Гартом, дебютував 30 вересня 2013. 

Наразі реліз має платиновий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безкоштовно завантажили понад 314 тис. разів. Гости: DJ Scream, Корі Бі, DJ Ray G.

Відгуки 

Y.R.N. отримав схальні відгуки від критиків і посів 3-тє місце рейтингу найкращих мікстейпів 2013 за версією Rolling Stone.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Migos